Agathe steht für:
 den weiblichen Vornamen Agathe
 ein Asteroid des inneren Asteroiden-Hauptgürtels, siehe (228) Agathe
 den Frauenkrimipreis der Stadt Wiesbaden
 die antike griechische Kolonie Agathe, dem heutigen Agde in Südfrankreich
 den Verein AgnostikerInnen und AtheistInnen für ein säkulares Österreich (AG-ATHE), siehe Freidenker

Agathe ist der Nachname folgender Personen:
 Didier Agathe (* 1975), französischer Fußballspieler

en:Agatha (given name)
fr:Agathe
pt:Agathe